Myositis ossificans steht für

Myositis ossificans progressiva, ein Synonym für Fibrodysplasia ossificans progressiva oder „Münchmeyer-Syndrom“, eine erbliche mit fortschreitender Verknöcherung (Ankylose) des Binde- und Stützgewebes des menschlichen Körpers einhergehende Systemerkrankung
Myositis ossificans als Synonym für heterotope Ossifikationen – Weichteil- und Muskelverknöcherungen nach Gelenkverletzungen oder -operationen.